Kikki eller Kicki kan syfta på:

Kikki
 Kikki Danielsson (1952–), en svensk sångerska 
 Kikki (musikalbum) – ett musikalbum med den svenska sångerskan Kikki Danielsson
 Kikki i Nashville – en TV-sänd countryshow från 1986
 Kikki Resque – en EP av den svenska musik- och komikergruppen Lars Vegas trio

Kicki
Kristin Bengtsson (Kristin "Kicki" Bengtsson) (1970–), en svensk fotbollsspelare
 Kicki - en DEC-10-stordator i den numera nedlagda privata datorhallen Colossal Cave Computer Center, se Peter Löthberg

Se även
 Kiki (olika betydelser) – flera betydelser